Шраффиро́вка (от  — штриховка) — нанесение на что-либо штрихов.

 в геральдике — шраффировка в геральдике;
 в геометрии — шраффировка в геометрии.

Примечания